Фреснедилья ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аренас-де-Сан-Педро. Занимает площадь 24,52 км². Население — 116 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 82 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Авилы
Населённые пункты Авилы